Centro de Control y Técnicas Especiales S.L. (Anteriormente Centro de Control y Técnicas Especiales en la Construcción y popularmente conocida por su forma acrónima CECTECO) es una empresa española con sede en Tudela (Navarra) especializada en la realización de estudios geotécnicos y la prestación de servicios como laboratorio de control de calidad de la edificación, análisis de aguas, tierras y materiales de construcción.

Actualmente está reconocida por el Gobierno de Navarra como un laboratorio acreditado para el control de calidad de la edificación.

Sede y delegaciones 
Centro de Control y Técnicas Especiales cuenta con dos laboratorios de mecánica de suelos, tres delegaciones y un parque de maquinaria que se encuentra junto con las oficinas centrales en la localidad navarra de Tudela.

Las delegaciones están situadas en las siguientes localidades:
 La delegación norte está en Tudela.
 Salou (Tarragona) acoge la delegación este.
 La delegación centro-sur se localiza en Madrid.

Gerencia 
Centro de Control y Técnicas Especiales está dirigida por el empresario Juan José Mateo Asin.

Servicios 
Centro de Control y Técnicas Especiales ofrece servicios de geotecnia, consolidaciones del terreno, refuerzo de cimentaciones, cimentaciones especiales, control de calidad en edificación y obra civil, estudio y solución de patologías en edificación.

Reconocimientos oficiales

Control de calidad en la edificación 
Centro de Control y Técnicas Especiales, junto con el  Laboratorio de Edificación de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura e Ingeniería de Edificación de la Universidad de Navarra y otras empresas navarras como Igeo 2, Entecsa, LABENSA, Geea Geólogos, Grupo Industrial de Mantenimiento Avanzado de Navarra, Laboratorio de Resbaladicidad, Ionavarra Estudios Técnicos Control y Proyectos, ID Ingeniería Acústica, y T&D Ingenieros, está reconocido por el Gobierno de Navarra como un laboratorio acreditado para el control de calidad de la edificación.

Véase también 

 Servicios de Ingeniería Agroforestal y Medioambiental de Navarra.
 Corporación Pública Empresarial de Navarra.
 Ciudad Agroalimentaria de Tudela.
 Agrolab Analítica.
 Grupo Uvesa.

 Ingeniería geotécnica.
 Arquitectura.
 Geología.
 Ingeniería.
 Laboratorio

Enlaces externos 
 Página web oficial de Centro de Control y Técnicas Especiales en la Construcción.
 Centro de Control y Técnicas Especiales en la Construcción en Facebook.

Referencias 

Tudela (Navarra)
Empresas de Navarra
Economía de Navarra
Empresas de origen navarro
Empresas de ingeniería
Empresas de construcción
Empresas de ingeniería civil
Empresas de ingeniería de Navarra
Empresas acreditadas por la Administración Pública